Дичковський Микола — український священик, респресований. Батько О. Дичковського.
 Дичковський Орест Миколайович (1930–2009) — боєць ОУН, дисидент. Син М. Дичковського.

Українські прізвища